Бетансос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Занимает площадь 24,3 км². Население — 13673 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Excelentísimo Ayuntamiento de Betanzos
 Cronista Oficial de Betanzos
 
 
 
 

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи